Фортецца:

 Фортецца — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже
 Фортецца — крепость в критском городе Ретимнон.